Чемпионат Мексики по футболу среди женщин  — главный турнир, проводящийся среди женских футбольных клубов Мексики под эгидой Мексиканской лиги женского футбола ().  Проводится с 2007 года.

Чемпионат состоит из двух уровней.  Высший уровень носит название Суперлига (), а второй уровень называется Лига Премьер ().

На начало сезона Клаусура 2013 в Суперлиге выступали 19 команд, а в Лиге Премьер — 11 команд.

Клубы-участники 
На начало сезона Клаусура 2013 в чемпионате Суперлиги участвовали девятнадцать команд:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Мексика
Футбольные соревнования в Мексике